Beating the Game (film van Lee Kohlmar), een Amerikaanse western uit 1921
Beating the Game (film van Victor Schertzinger), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1921